Тенпьо Сьохо - ненґо, девіз правління імператора Японії з 749 по 757 роки.
 Сьохо - етап японського літочислення в 1644—1648 роках.
 Сьохо - японський авіаносець часів Другої світової війни